Miejscowości w USA:
 Titusville – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Brevard
 Titusville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Titusville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess